По́кер () — многозначный термин:

 Покер или пятикарточный покер — коммерческая карточная игра, в основе которой лежат комбинации карт.
 Одесский покер (русский покер, грузинский покер, расписной покер, дворовой покер) — взяточная карточная игра.
 Покер на костях — азартная игра в кости.
 Покер — в футболе или хоккее означает 4 гола, забитых одним игроком в одном матче (см. хет-трик).